Dywizjony artylerii przeciwlotniczej noszące numer 6:

 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1938-1939)
 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (PSZ) 6 DP (1941-1943 → 5 paplot)
 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1976 → 120 baplot)